Клугман:

 Клугман, Джек (Джейкоб; 1922—2012) — американский актёр.
 Клугман, Марк Миронович (1897—?) — первый директор Саратовского юридического института.
 Клугман, Юлий Аронович (первоначально Клигман; 1892—?) — русский писатель, журналист в Румынии и СССР, известный под псевдонимом «Юрий Калугин».